Silva Escura (Maia), een plaats in de Portugese gemeente Maia
 Silva Escura (Sever do Vouga), een plaats in de Portugese gemeente Sever do Vouga